Luci Sexti Sextí Laterà tribú de la plebs (376 a 367 aC) del  coautor de les lleis Licínies o Licínies-Sèxties (Lleis Liciniae-Sextiae); després cònsol (366 aC)
 Luci Sexti Calví, cònsol el 124 aC